„Néréïde” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Néréïde” – fregata „Rancune” typu Pallas z początku XIX wieku, od 1814 roku „Néréïde”
 „Néréïde” – fregata typu Artémise z lat 30. XIX wieku
 „Néréïde” (Q93) – okręt podwodny typu Gustave Zédé z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 HMS „Nereide” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów